Assistent in opleiding
 Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
 All-in-One, Engelse aanduiding voor product met meerdere functionaliteiten geïntegreerd
 Arecibo Ionospheric Observatory, zie Arecibo (radiotelescoop)
 AIO, IATA-code voor Atlantic Municipal Airport
 Egas Moniz (o Aio), een Portugees uit de 11e eeuw, genoemd o Aio de 'huisleraar'